Espinal est un nom propre qui peut désigner :

 Espinal, nom espagnol d'Aurizberri, commune de la municipalité d'Erro dans la Communauté forale de Navarre, au nord de l'Espagne.
 Espinal (Tolima), municipalité du département de Tolima en Colombie.
Espinal : une Écorégion néotropicale de type steppes herbacées, savanes et brousses tempérées en Argentine